Okręty United States Navy o nazwie USS „Susquehanna”, pochodzącej od rzeki Susquehanna wypływającej z jeziora Otsego w centrum stanu Nowy Jork i płynącej przez Pensylwanię i północno-wschodni kraniec stanu Maryland uchodząc do Zatoki Chesapeake:
 Pierwszy „Susquehanna” był bocznokołowym parowcem, który służył jako okręt flagowy komodora Matthew Perry’ego w Czarnej Flocie i podczas wojny secesyjnej.
 Drugi „Susquehanna”, wcześniej noszący nazwę „Rhein”, był niemieckim statkiem, który stał w porcie w Baltimore w momencie gdy USA przystąpiły do I wojny światowej i został zajęty przez rząd amerykański.
 Trzeci „Susquehanna” (AOG-5) był zbiornikowiec benzyny typu Patapsco służącym podczas II wojny światowej

Susquehanna